Parti national-libéral (France), lancé par Henry de Lesquen ;
 Parti national-libéral (Liban) (حزب الوطنيين الأحرار) ;
 Parti national-libéral (Panama) (Partido Liberal Nacional) ;
 Parti national libéral (Roumanie) (Partidul Național Liberal) ;
 Parti national-libéral (Salvador) (Partido Nacional Liberal) ;
 Parti national-libéral (Andorre).

Anciens partis :
 Parti national-libéral (Allemagne) (Nationalliberale Partei) ;
 Parti national-libéral (Bermudes) ;
 Parti national-libéral (Danemark) (De Nationalliberale) ;
 Parti national-libéral (Royaume-Uni, 1922-1923) (National Liberal Party) ;
 Parti national-libéral (Royaume-Uni, 1931-1968) (National Liberal Party) ;
 Parti national libéral, ou Parti des jeunes tchèques.